La Pampa puede referirse a:
 la provincia de La Pampa, estado federal de Argentina;
 La Pampa (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 La Pampa (Atacama), localidad de la región de Atacama, Chile;
 el distrito de La Pampa, uno de los siete que conforma la provincia de Corongo, Áncash, Perú;
 La Pampa (Madre de Dios), localidad en el departamento de Madre de Dios, Perú;
 el territorio nacional de la Pampa, antigua unidad federal de la Argentina;
 La Pampa (comuna), antigua comuna de Chile.